Wayne est le surnom anglais pour les fabricants de chariots ou de wagons.

Patronyme 

 Anthony Wayne (1745-1796), général américain ;
 Carl Wayne (1943–2004), né Colin David Tooley, acteur et chanteur britannique ;
 Carol Wayne (1942-1985), actrice américaine ;
 Chuck Wayne (1923-1997), compositeur et un guitariste américain de jazz ;
 David Wayne (1914-1995), acteur américain ;
 Elsie Wayne (née en 1932), femme politique canadienne ;
 Frances Wayne (1924-1978), chanteuse de jazz américaine ;
 Jimmy Wayne (né en 1978), chanteur américain de musique country ;
 John Wayne (1907-1979), acteur américain ;
 John Wayne, DJ jamaïcain de reggae ;
 Johnny Wayne (1918-1990), acteur canadien ;
Wayne et Shuster, duo comique qu'il formait avec Frank Shuster ;
 Lil Wayne (né en 1982), rappeur américain ;
 Maude Wayne (1890-1983), actrice américaine ;
 Michael Wayne (1934-2003), acteur et producteur américain, fils de John Wayne ;
 Naunton Wayne (1901-1970), acteur gallois ;
 Patrick Wayne (né en 1939), acteur américain, fils de John Wayne ;
 Ronald Wayne (né en 1934), l'un des trois cofondateurs d'Apple ;
 Reggie Wayne (né en 1978), joueur américain de football américain ;

personnages de fiction
 Bruce Wayne, alias Batman ;
 Thomas Wayne et Martha Wayne, ses parents ;
 Damian Wayne, son fils ;
 Helena Wayne alias Huntress, sa fille ;
 Wayne Enterprises, compagnie fictive possédée par Bruce Wayne.

Prénom 
Wayne est un prénom anglo-saxon.

Toponyme 

  (Wayne County), 16 comtés des États-Unis 
 Wayne, village des comtés de DuPage et de Kane dans l'Illinois ;
 Wayne, ville de l'État du Maine ;
 Wayne, ville de l'État du Michigan ;
 Wayne, ville et siège du comté du même nom au Nebraska ;
 Wayne, ville de l'État du New Jersey ;
 Wayne, ville située dans l’État de New York ;
 Wayne, ville située en Ohio ;
 Wayne, ville située en Oklahoma ;
 Wayne, ville et siège du comté du même nom en Virginie-Occidentale ;
 , deux forts américains de l'Indiana ;
 forts de Fort Wayne, plusieurs installations militaires établies au confluent des rivières Saint-Joseph et Sainte-Marie et la rivière Maumee ;
 Forêt nationale de Wayne, une forêt fédérale américaine dans l'Ohio.

Voir aussi 
 Fountains of Wayne, un groupe d'indie rock américain
 Wayne's World, film américain de 1992
 Wayne's World 2, sa suite sortie en 1994
 Wayne's World, jeu vidéo tiré du film homonyme
 Wayne, web-série américaine,diffusée en 2019

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom